Смо́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Смольная улица — улица в Брянске.
 Смольная улица — улица в Волгограде.
 Смольная улица — улица в городе Иванове
 Смольная улица — улица в Москве.
 Смольная улица — улица в Перми.
 Смольная улица — улица в городе Самаре.
 Смольная улица — улица в Твери.
 В Санкт-Петербурге:
 Смольная улица — прежнее (1937—1939) название улицы Смольного.
 Смольная улица — прежнее (1821—1858) название Смольного проспекта.

Украина 
 Смольная улица — улица в Донецке. 
 Смольная улица — улица в Киеве.
 Смольная улица — улица в городе Кривой Рог.
 Смольная улица — улица в Херсоне.

См. также 
 Смольная набережная
 Смольный проезд
 Смольный проспект
 Аллея Смольного
 Улица Смольного